Cleopatra — второй студийный альбом американской фолк-рок группы The Lumineers, выпущенный 8 апреля 2016 года и возглавивший хит-парады США (Billboard 200) и Великобритании (UK Albums Chart). Сингл «Ophelia» шесть недель был на позиции № 1 в рок-чарте Adult Alternative Songs.

Об альбоме 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: Metacritic, AllMusic, Consequence of Sound.

Коммерческий успех 
В США альбом Cleopatra дебютировал на позиции № 1 американском хит-параде Billboard 200 с тиражом 125,000 эквивалентных альбомных единиц (включая 108,000 истинных альбомных продаж, без треков и стриминга), став для группы их 1-м чарттоппером. Их дебютный альбом The Lumineers был на позиции № 2 в 2012 году.

Список композиций

Чарты

Еженедельные чарты

Итоговые годовые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20170906042002/http://thelumineers.com/
 
 
 

Альбомы 2016 года
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы на английском языке
Альбомы в стиле американа
Альбомы инди-фолка